Гёула — название рек в Норвегии:

 Гёула (река, впадает в Тронхеймс-фьорд)
 Гёула (река, впадает в Далс-фьорд)